L'arrondissement de Rhin-Neckar est un arrondissement (Landkreis en allemand) du Bade-Wurtemberg, en Allemagne, situé dans le district (Regierungsbezirk en allemand) de Karlsruhe et de l'aire urbaine Rhin-Neckar. Son chef-lieu est Heidelberg.

Géographie 

L'arrondissement est nommé d'après deux cours d'eau qui le traversent, le Rhin et le Neckar. Il fait partie de l'aire urbaine Rhin-Neckar. C'est l'arrondissement le plus peuplé du Bade-Wurtemberg et le troisième plus peuplé d'Allemagne.

Tableau Général des Communes

Attractions

Évolution démographique

Lien externe 
 Site officiel du Landkreis

Rhin-Neckar
District de Karlsruhe